King é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de King (Texas)
 Condado de King (Washington)

Existe também um condado homónimo na Austrália:
 Condado de King (Nova Gales do Sul)

Ver também 
 Condado de Kings

Desambiguações de topônimos